Termin PTA ima više značenja.

 Fosfat acetiltransferaza
 Posttraumatska amnezija